Rotruda (esposa de Carles Martell) († 724), esposa de Carles Martell
 Rotruda (filla de Carlemany) († 810), filla de Carlemany, promesa amb l'emperador bizantí Constantí VI i mare de Lluís del Maine, abat de Saint-Denis
 Rotruda, filla de Lluís el Pietós, nascuda el 800, no se'n sap que va ser d'ella
 Rotruda (vers 826 † després del 865), filla de Lotari I, casada amb Berenguer, duc de Spoleto
 Rotruda (filla de Lotari I), probablement casada amb Lambert II, comte de Nantes
 Rotruda, filla de Carles el Calb, abadessa d'Andlau
 Rotruda, filla de Carles III de França
 Rotruda, filla de Berà, comte de Barcelona, casada amb el comte Alaric I d'Empúries,

 Rotruda, filla de Tassiló III, duc de Baviera